Negmarron, nègmarron, negmaron, nègmaron, nèg marron, nèg maron, nèg'marron, nèg'maron, nègre marron ou nègre maron peuvent désigner :
le negmarron, fugitif d'un marronnage ;
le nègmaron, personnage du Carnaval de Guyane et notamment du Carnaval de Cayenne ;
Nèg' Marrons, groupe de hip-hop ;
Nèg Maron, film de 2005.